Arthur Emyr Jones (1962–), rugbista a 15 gallese
 Arthur Willis Jones (1986–), giocatore statunitense di football americano
 Arthur Jones (1938–), marciatore britannico